Enrique Javier de Lara (Madrid, 1957) es un escritor, geógrafo y diseñador gráfico español.

Biografía 
Enrique Javier de Lara Fernández (1957, Madrid). Licenciado en geografía por la UAH (Universidad de Alcalá de Henares en 1991) ", municipio en el que reside desde marzo de 1975. 
Incorporado al ámbito laboral desde edad temprana, Enrique Javier de Lara colaboró asiduamente en el estudio familiar vinculado al mundo del diseño gráfico y más concretamente a la ilustración de libros de texto. Siempre relacionado con el dibujo y el diseño, trabajó en varias empresas del sector industrial y la construcción. El autor, tras recibir su primer premio importante, confesó lo siguiente: "Mi interés por la literatura me viene de la infancia; la lectura de Robinson Crusoe y otras novelas de aventuras, más tarde ha provocado que en mi obra intente plasmar situaciones en la que se ven envueltos personajes inventados o no tan inventados, depende de cada historia..." ".

Trayectoria profesional
Enrique Javier de Lara Fernández ha sido finalista en varios concursos literarios y cuenta con una considerable obra literaria en el campo de la narrativa y la poesía, siendo este último género inédito a nivel edición. Así pues, es autor de novelas, novelas breves, poemas y relatos. Como se ha mencionado anteriormente, su trabajo durante años en el campo del diseño gráfico y la ilustración le ha permitido llevar a cabo una breve profundización en la narrativa infantil y juvenil a través de textos e ilustraciones de su autoría que aún permanece inéditos. Posee narrativa publicada en la Fundación Camino de la Lengua Castellana (Cruce de Caminos, 2009), Barcarola (A otro hombre, 2013), así como en otras revistas de creación literaria en lengua castellana.
Por otro lado, cabe señalar que, a finales de julio del año 2017, Víctor Claudín, corresponsal en España de la emisora de radio argentina 1110 que emite en Buenos Aires DF, realizó una entrevista a Enrique Javier.".

Obras publicadas"

Narrativa corta en su página web
 Amaluba (2017). 
 ¿Papá, Indurain existe? (2017)
 Yo iba para campeón del mundo (2017)
 La decisión de ozumbu (2020)
 Solo es el hombre que se sienta cada día en el mismo banco (2021)
 Planeta errante (2021)
 El resto del mundo (2021)
 De CCC (cien cortos cuentos): LXII. ex socios y ex amigos". (2021, Santillana).

Novela corta
 Cerezas (2012, [Algaida])
 Señorpájaro (2023, [Maluma])

Novela
 El impostor" (2016, Carpe Noctem). ". 

 La deriva de los icebergs (2018, Carpe Noctem)
 La niebla verde (2020, Amarante)
 El inventor (2022, AACHE)
 Casa Bianka (2022, Fanes).".

Poesía en su página web
 Distancia en color y en negro (2001)
 Hotel del amor (2008)
 Cuaderno austral (28, y último): el naúfrago (2020)
 Cuaderno austral (28, y último): el naúfrago (2020)
 Cuaderno austral (26): y Baires se aleja (2020)
 Cuaderno austral (25): última noche en Baires (2020)
 Cuaderno austral (24): última mañana en Baires (2020)
 Cuaderno austral (23): pesadilla (2020)
 Cuaderno austral (22): el techo de los andes (2020)
 Cuaderno austral (21): cumbres mendocinas IV (2020)
 Cuaderno austral (20): cumbres mendocinas III (2020)
 Cuaderno austral (19): cumbres mendocinas II (2020)
 Poemas no escogidos (2020)

Sinopsis de las obras más señaladas
 Cerezas ". En esta obra la naturaleza humana se arracizo sin solución de continuidad. La soledad, el polvo y los caminos van convirtiendo a Hombre -su protagonista- en un ser disminuido y fracasado en su propia esencia. Mujer -el otro arquetipo de la novela- es una ventana entreabierta en su vida que nadie sabe si se cerrará. Cerezas es una novela breve y densa donde cobran importancia el desasosiego y el desarraigo del ser humano a través de una maquinaria literaria perfectamente engrasada.
 Casa Bianka. (editorial Fanes, 2022). Narrada en primera persona y dividida en 24 capítulos, pretende mezclar género negro con trama social. En esta novela aparecen algunos personajes que más tarde adoptarán protagonismo propio en otros textos como, por ejemplo, Manuel Castillo; policía al que el autor ha dedicado toda una serie de narrativa policial. Sin embargo, el peso de la historia en Casa Bianka recae sobre la joven inmigrante rumana Laura Corban, a la que los azares de la vida le arrastran a España, donde será obligada a ejercer el llamado oficio más antiguo del mundo. Tras conseguir zafarse de un cruel proxeneta que no renunciará a perseguirla, Laura acaba en el club llamado Casa Bianka que, en esencia, no deja de ser un prostíbulo. Tras conocer al ya mencionado Manuel Castillo -que es quien la pondrá en contacto con Erika Wolfan (Bianka)-, Laura pensará que, por fin, está en condiciones para acceder al anhelado «sentido de la vida». Ella, propietaria de un negocio que pretende huir de los modelos establecidos a base de imponer ciertas normas de comportamiento que, en la medida de lo posible, alejen el ambiente que allí se respira de lo zafio y vulgar. Para ello, no solo recurrirá a ciertos espectáculos sensuales, sino que ofrecerá música en directo y alguna otra singularidad que la lectura irá descubriendo.

Premios 
2010 Premio Felipe Trigo de Novela en 2010 por Cerezas, publicado en 2012 con la editorial Algaida.".

Referencias

Enlaces externos 
 Web propia del escritor http://enriquejavierdelara.es/?cat=8 
Blog sobre el escritor https://www.linkedin.com/in/enrique-javier-de-lara-827029a1/ 

https://www.leerparapensar.com/
https://www.todostuslibros.com/autor/lara-enrique-javier-de 
https://www.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/cerezas-de-javier-de-lara-gana-el-premio-de-relato-breve-felipe-trigo_ylskg0yblwjeedkrrxxx82/
https://www.telecinco.es/informativos/cultura/Cerezas-Javier-Premio-Felipe-Trigo_0_1142925038.html 
https://www.hoy.es/20101218/mas-actualidad/sociedad/premio-felipe-trigo-novela-201012180900.html  
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Premios_Felipe_Trigo
http://varadoenlallanura.blogspot.com/2015/10/cerezas-de-enrique-javier-de-lara.html?m=1

Escritores de Madrid